Princ Waldemar Vilém Ludvík Fridrich Viktor Pruský (německy: Waldemar Wilhelm Ludwig Friedrich Viktor Heinrich; 20. března 1889, Kiel – 2. května 1945, Tutzing, Bavorsko) byl nejstarší syn prince Jindřicha Pruského a jeho manželky princezny Ireny Hesensko-Darmstadtské.

Biografie

Manželství 
Waldemar se 14. srpna 1919 oženil v Hemmelmarku s princeznou Kalistou Lippsko-Biesterfeldskou (14. října 1895 – 15. prosince 1982). Neměli žádné děti a bydleli v Bavorsku.

Hemofilie a smrt 
Waldemar, stejně jako jeho bratranec z otcovy strany carevič Alexej Nikolajevič Ruský, strýc z matčiny strany princ Fridrich Hesenský a nejmladší bratr Jindřich, trpěl hemofilií. Zemřel na klinice v bavorském Tutzingu kvůli nemožnosti transfuze krve. On a jeho manželka uprchli z domova ve světle ruského postupu a dorazili do Tutzingu, kde Waldemar dostal svou poslední krevní transfuzi. Americká armáda obklíčila oblast následujícího dne, 1. května 1945, a odklonila všechny zdravotnické prostředky k léčbě obětí blízkých koncentračních táborů, čímž zabránila Waldemarovu lékaři ošetřit ho. Waldemar zemřel následujícího dne, 2. května.

Vyznamenání a ocenění 
Waldemar obdržel následující ocenění:

  Rytíř Řádu černé orlice s řetězem (Pruské království)
  Velkokříž Řádu červené orlice s korunou (Pruské království)
  Rytíř Řádu koruny 1. třídy (Pruské království)
  Velkokomtur Královského hohenzollernského domácího řádu (Pruské království)
  Rytířský kříž Královského hohenzollernského domácího řádu 1. třídy (Hohenzollern-Sigmaringen)
  Rytíř Domácího řádu věrnosti, 1909 (Bádenské velkovévodství)
  Velkokříž Řádu Ludvíkova, 19. března 1910 (Hesenské velkovévodství)
  Rytíř Řádu routové koruny (Saské království)
  Velkostuha Řádu chryzantémy, 6. května 1912 (Japonské císařství)
  Velkokříž Řádu svatého Alexandra s meči, 1916 (Bulharské carství)

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Narození v roce 1889
Úmrtí v roce 1945
Pruští princové
Hohenzollernové
Muži